Żabiczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Żabiczyn est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Żabiczyn est un village de la voïvodie de Grande-Pologne.